Lőrincz László
Lőrincz László (1921–2013) író, szerkesztő
Lőrincz László (1925) jogász, politikus, társadalomkutató
Lőrincz László (1933–2017) biológus, muzeológus

hasonló nevűek
Lőrincz L. László (1939) orientalista, író, műfordító